ECM (латиница) может означать:

 ECM () — управление корпоративным контентом.
  () — режим коррекции ошибок при передаче факсов.
 ECM Records () — европейский лейбл звукозаписи.
 ECM () — факторизация с помощью эллиптических кривых.
 ECM () — внеклеточный матрикс.
 ECM () — модуль управления двигателем.
 ECM () — Радиоэлектронное подавление
 ECM () — Европейский стабилизационный механизм.

См. также 
ЕСМ (кириллица) — Евразийский союз молодёжи

ЕСМ (англ. ESM) — Электронные Системы Мониторинга.